Els Ostropomycetidae són una subclasse de fongs de la classe Lecanoromycetes.

Enllaços externs 
 Outline of Ascomycota 2007

Lecanoromicets
Líquens